Музей искусств:

 Музей искусств (Рейкьявик)
 Музей искусств (Толидо)
 Музей искусств (Лодзь)